

Aziende 
 Michelin – multinazionale con sede a Clermont-Ferrand, in Francia, il cui core-business è la produzione e vendita di pneumatici

Cucina 
 Guida Michelin – collezione di pubblicazioni annuali rivolte al turismo e alla gastronomia

Persone 
 Michelin – cognome italiano
 André Michelin (1853-1931) – imprenditore francese
 Clément Michelin (1997) – calciatore francese
 Édouard Michelin (1859-1940) – imprenditore francese
 Édouard Michelin (1963-2006) – imprenditore francese
 François Michelin (1926-2015) – uomo d'affari francese
 Jean-Louis Hardouin Michelin de Choisy (1786-1867) – paleontologo francese
 Karina Michelin (1980) – modella brasiliana
 Nicolas Michelin (1955) – architetto e urbanista francese
 Pierre Michelin (1937) – ex calciatore francese

Pubblicità 
 Omino Michelin – mascotte dell'azienda produttrice di pneumatici Michelin